Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (HS100) среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 21 февраля.

Медалисты

Результаты

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015